Live in Stockholm può riferirsi a:

Live in Stockholm, EP del 1990 di John Norum.
Live in Stockholm, album dal vivo del 1994 dei The Breeders.
Live in Stockholm, album dal vivo del 2000 dei Morbid.
Live in Stockholm, album video dal vivo del 2003 degli Esbjörn Svensson Trio.
Live in Stockholm, album dal vivo del 2003 dei Neurosis.
Live in Stockholm, album dal vivo del 2005 dei Deep Purple, riedizione dell'album Scandinavian Nights.
Live in Stockholm, album dal vivo del 2013 di Don Cherry.

Pagine correlate 
Live in Stockholm 1961, album dal vivo del 1961 di John Coltrane.
Live in Stockholm 1963, album dal vivo del 1963 di John Coltrane.
Live in Stockholm 2004, album dal vivo del 2009 dei Dissection.